Rehmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Katharina Rehmann-Salten (1904–1977), österreichisch-schweizerische Übersetzerin
 Anton Rehmann (1840–1917), österreichischer Geograph, Geomorphologe, Botaniker und Forschungsreisender
 Beny Rehmann (1936–2014), Schweizer Musiker und Komponist
 Christoph Rehmann-Sutter (* 1959), Schweizer Bioethiker
 Erwin Rehmann (1921–2020), Schweizer Bildhauer
 Hans Rehmann (1900–1939), Schweizer Schauspieler
 Jan Rehmann (* 1953), deutscher Philosoph
 Joseph Rehmann (1799–1831), Arzt und Botaniker in St. Petersburg
 Lars Rehmann (* 1975), deutscher Tennisspieler
 Luzia Sutter Rehmann (* 1960), Schweizer Theologin
 Martin Rehmann (* 1983), deutscher Koch
 Max Rehmann (1842–1922), deutscher Gymnasiallehrer, Heimatforscher und Publizist
 Oliver Rehmann (* 1982), deutscher Jazzmusiker
 Robin Rehmann (* 1981), Schweizer Fernseh- und Radiomoderator
 Ruth Rehmann (1922–2016), deutsche Schriftstellerin
 Theodor Bernhard Rehmann (1895–1963), deutscher römisch-katholischer Priester und Komponist
 Wilhelm August Rehmann (1792–1840), deutscher Arzt und Leibarzt von Karl Egon II. zu Fürstenberg
 Wilhelm Rehmann (* im 18. oder 19. Jahrhundert; † im 19. Jahrhundert), deutscher Gutsbesitzer und Politiker

Siehe auch:
 Rehman